Меда́ль «За заслу́ги в проведе́нии Всеросси́йской пе́реписи населе́ния» — юбилейная медаль Российской Федерации учреждённая Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2002 года № 1151 как государственная награда Российской Федерации.

С 7 сентября 2010 года медаль не является государственной наградой Российской Федерации.

Положение о медали

Основания для награждения 
Медалью награждаются граждане, внесшие значительный вклад в подготовку и проведение Всероссийской переписи населения.

Правила ношения 
Медаль носится на левой стороне груди и располагается после юбилейной медали «100 лет Транссибирской магистрали».

Описание медали 
Медаль изготовлена из латуни, имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.

На лицевой стороне медали — изображение Государственного герба Российской Федерации в обрамлении лавровых ветвей. Вдоль края медали — надпись рельефными буквами: «Всероссийская перепись населения».

На оборотной стороне медали — надпись рельефными буквами: «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения». Под надписью — цифры «2002».

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой трёхцветной лентой в соответствии с расцветкой Государственного флага Российской Федерации. Ширина ленты — 24 мм.

Награждённые 
см. награждённые медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».

Всего медали удостоены примерно 90 тысяч человек.

См. также 
 Медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения»

Примечания

Источники 
 
 

З
За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения
З